Мушинский (также:Мущинский ) — фамилия, имеет женскую форму Мушинская.

Известные носители 
 Мушинский, Генрик (род. 1933) — польский прелат. 
 Мушинский, Эдвард Ян (1911—1968) — католический епископ.
 Мушинский, Ярослав (род. 1976) — молдавский бегун-марафонец.

Мушинская 
 Мушинская, Татьяна Михайловна (род. 1958) — белорусская поэтесса, прозаик, театральный критик, журналист, либреттист, драматург, сценарист.

См. также 
 Мушинский сельсовет